bł. Cyprian Alguacil Torredenaida (1884–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Cyprian Michał Iwene Tansi (1903–1964) – nigeryjski trapista
 bł. Cyprian Nika (1900–1948) – albański franciszkanin,
Zobacz też:
 Święty Cyprian